U-boot (от  — подводная лодка) может означать:

 Подводная лодка — класс кораблей, способных погружаться действовать в подводном положении
 Das U-Boot — универсальный начальный загрузчик применяемый для встроенных систем (преимущественно — Linux-систем)
 U-Boot (коктейль) — польский пивной коктейль
 U-Boot (микропрограмма)